Покры́шкин (Покрышкина) — русская фамилия.

Известные носители:
 Покрышкин, Александр Иванович (1913—1985) — советский лётчик-ас, трижды Герой Советского Союза.
 Покрышкин, Андрей (XVII в.) — дьяк.
 Покрышкин, Пётр Петрович (1870—1922) — русский советский архитектор; реставратор, преподаватель.

 Покрышкина, Галина Васильевна (1937—2014) — советская балерина, заслуженная артистка РСФСР (1965).

См. также 
 (3348) Покрышкин — астероид, названный в честь А. И. Покрышкина
 Улица Покрышкина
 Площадь Покрышкина
 Маршала Покрышкина (станция метро)